Kummooyeh ( 검무예 ) est un art martial coréen. Il se compose de nombreux types d'entraînement tels que la méditation, les mouvements de base, les modèles d'épée, la coupe, les techniques de combat et le tir à l'arc traditionnel coréen. Chaque type a un objectif différent pour le développement des étudiants de Kummooyeh, qui pratiquent dans un dojang.

Dérivé de l'art ancien de l'escrime coréenne, c'est aussi un développement unique de l'ancienne classe de guerriers d'élite qui ont consacré leur vie à l'étude des arts martiaux pour la protection de leur pays.

Les techniques et les mouvements de Kummooyeh sont beaux et dynamiques, avec un équilibre entre vitesse, puissance et précision, mais avec un objectif mortel clair.

Kummooyeh, comme d'autres arts martiaux, exige de la discipline et du dévouement pendant l'entraînement. Un nouvel élève commence par apprendre les bases, telles que l'étiquette, les différentes positions et le jeu de jambes, comment déplacer une épée et couper avec.

Signification 
Le mot Kummooyeh peut être divisé en deux mots : Kum ( 검 ), signifiant épée et Mooyeh (무예 ) : art martial.

Disciplines 
Kummooyeh a les disciplines suivantes :

 Mouvements de base
 Épée unique
 Double épée
 Modèles d'épée
 Techniques d'entraînement
 Couper le tapis
 Tir à l'arc coréen traditionnel
 Méditation

Terminologie spécifique 
moc-kum (목검) : épée en bois.
jooc-kum (죽검) : épée en bambou.
kyuc-kum (격검) : épée de combat.
ka-kum (가검) : épée d'entraînement, épée émoussée.
Jin-kum (진검) : véritable épée, épée tranchante.

 Kum - Jip : ( 1 ) - Gaine.
 Kum - Jaroo : ( 2 ) - Gérer.
 Kum - Mahgi : (3) - Protection des mains.
 Kum - Nahl : (4) - Bord de la d'épée.
 Kum - Coh : ( 5 ) - pointe d'épée.
 Kum - Dung : (6) - Face arrière de la d'épée.

Dégradé 
Les soi-disant keub sont signalés par un système de bandes colorées. Ces bandes sont portées autour de la taille du praticien. Les couleurs utilisées varient selon l'école, mais la première couleur est toujours le blanc. Dans le diagramme de droite, les couleurs de la queue sont indiquées selon le système le plus répandu en Corée. Les écoles néerlandaises utilisent généralement une couleur différente pour chaque keub ou des bandes de plusieurs couleurs.

7 Keub - Jaune
6 Keub - Vert
5 Keub - Bleu
4 Keub - Violet
3 Keub - Marron
2 Keub - Rouge
1 Keub - Rouge / Noir
ChosanBo - Bande noire / blanche

Personnes importantes à Kummooyeh

Hyun Kyoo Jang 
 Kummooyeh – ceinture noire 9ème Dan
 Haedong Kumdo – ceinture noire 8ème Dan
 Grand Maître de la Fédération Mondiale de Kummooyeh
 Organisations pionnières de Kummooyeh en Australie, à Singapour, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Colombie, en Afrique du Sud, au Panama,
 Royaume-Uni, Pays-Bas, Émirats arabes unis, Chine, Belgique, Algérie, Mexique, Inde, Brésil, Porto Rico, etc.
 Création du siège social et du centre de formation de Kummooyeh à Incheon, Corée, 2015
 Construit le terrain de coupe et de tir à l'arc Kummooyeh à Hongseong, Corée, 2017
 Couverture médiatique sur la télévision australienne, la télévision colombienne, la télévision indienne et la presse écrite allemande.
 Master en Comptabilité Professionnelle
 Baccalauréat en gestion des affaires mondiales

Lien externe 
 mondiale de Kummooyeh

 Kummooyeh Australie
 Kummooyeh Belgique
 Kummooyeh Allemagne
 Kummooyeh Angleterre
 Kummooyeh Pays-Bas

Art martial coréen